Bodó Imre (1932) agrármérnök
 Bodó Imre (1962) politikus, polgármester, országgyűlési képviselő
hasonló néven
 F. Bodó Imre (1954) agrármérnök, helytörténész